30-й чемпионат мира и одновременно 41-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швеции (Группа В), с 7 марта по 17 марта 1963 года.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Самые результативные игроки

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1